Lumley ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Lumley (* 1981), kanadischer Jazz-Bassist 
 Brian Lumley (* 1937), englischer Autor von Horrorliteratur
 Dave Lumley (* 1954), kanadischer Eishockeyspieler
 Edward Lumley (* 1939), kanadischer Unternehmer, Wirtschaftsmanager und Politiker
 Harry Lumley (1926–1998), kanadischer Eishockeytorwart
 Henry de Lumley (* 1934), französischer Paläoanthropologe
 Joanna Lumley (* 1946), britische Schauspielerin und Model
 John L. Lumley (1930–2015), US-amerikanischer Ingenieur
 Richard Lumley, 12. Earl of Scarbrough (1932–2004), englischer Peer und Politiker

Siehe auch:
 Baron Lumley, britischer Adelstitel
 Lumley Beach, ein Strand in Freetown, der Hauptstadt von Sierra Leone
 Lumley Castle, eine Burg im Norden Englands